Птах —  клас тварин
Птах — єгипетський бог, покровитель ремесел

Див. також 
Птахи — п'єса Арістофана,  414 року до н. е.
Птахи — фільм Альфреда Хічкока, 1963 року
Птахи — студійний альбом гурту «Скрябін», 1995 року
 — сценічний псевдонім російського репера Давида Борисовича Нурієва), внесеного 20 вересня 2017 року в Чорний список Міністерства культури України

Примітки